Медвеженское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Воронежская область
 Медвеженское сельское поселение — входит в Семилукский район

Кировская область
 Медвеженское сельское поселение — входит в Фалёнский район